Сокылькикэ — реки в России:
Сокылькикэ (приток Токылылькы)
Сокылькикэ (приток Ратты)